Abbaye de Belval peut désigner :
 abbaye de Belval au Bois-des-Dames, en Ardennes, en France ;
 abbaye de Belval, située à Troisvaux (Pas-de-Calais), en France.